Гесс ( или ) — династия немецких художников:
 Гесс, Карл Эрнст Христоф (1755—1828).
 Гесс, Петер фон (1792—1871), старший сын предыдущего.
 Гесс, Генрих Мария фон (1798—1863), брат предыдущего.
 Гесс, Карл фон (1801—1874), брат предыдущих двух.
 Гесс, Эйген фон (1824—1862), сын Петера фон Гесса, живописец-жанрист.
 Гесс, Карл Адольф (1769—1849), живописец солдатского быта и лошадей.

Примечания 

Художественные династии